Charge van de Lichte Brigade, cavalerie-aanval tijdens de Krimoorlog (1854)
The Charge of the Light Brigade (gedicht), gedicht van Alfred Tennyson naar aanleiding van bovenstaande
The Charge of the Light Brigade (computerspel), een computerspel

Films:
The Charge of the Light Brigade (1936), film uit 1936 onder regie van Michael Curtiz
The Charge of the Light Brigade (1968), film uit 1968 onder regie van Tony Richardson